Сен-Іле́р-Фонте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 125 км на південний захід від Діжона, 45 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 189,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Ілер-Фонтен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ілер-Фонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр